Olsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Jerry Olsen
 John S. Olsen

Robotskapade auktorsförkortningar